MSL kan syfta på: 

 MSL – en svensk forskningsanläggning för experimentell fysik vid Stockholms universitet, en forskningsanläggning för experimentell fysik, se Manne Siegbahnlaboratoriet
 MSL (mIRC Scripting Language) – ett programspråk kopplat till mIRC
 MS&L – en internationell PR-byrå.
 MSL – Mars Science Laboratory